Godzisz peut désigner :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Mazovie
 Godzisz est un village dans la powiat de Garwolin 
 Godzisz est un village dans la powiat de Radom